Рупа се може односити на:

 Рупа, отвор

или:

 Рупа (будизам), израз у будизму

или:

 Рупа (Матуљи), насеље у oпштини Матуљи, Хрватска
 Рупа (Горица), насеље у округу Горица, Италија